Хунгандя — название рек в России:

 Хунгандя — река в Магаданской области, верхний приток Омолона.
 Хунгандя — река в Магаданской области, нижний приток Омолона.